Рамелов () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Рамелов, Бодо (род. 1956) — немецкий политик.
 Рамелов, Карстен (род. 1974) — немецкий футболист.